Alfa-Ketoizokaproinska kiselina je organsko jedinjenje, koje sadrži 6 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 130,142 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 -{Alpha-Ketoisocaproic acid}-

Кетокиселине
Кетони